Amphoe Lat Lum Kaeo  (Thai: , Aussprache: ) ist der westlichste Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Pathum Thani. Die Provinz liegt in der Zentralregion von Thailand direkt nördlich von Bangkok und ist ein Teil der Bangkok Metropolitan Region.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Lat Bua Luang der Provinz Ayutthaya, die Amphoe Sam Khok und Mueang Pathum Thani der Provinz Pathum Thani sowie die Amphoe Pak Kret, Bang Bua Thong und Sai Noi der Provinz Nonthaburi.

Geschichte 
Der Landkreis wurde am 28. März 1916 eingerichtet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Lat Lum Kaeo ist in sieben Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 67 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khu Khwang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khu Khwang.
 Khlong Phra Udom (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Phra Udom.
 Rahaeng (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Rahaeng.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Rahaeng (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Rahaeng.
 Lat Lum Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lat Lum Kaeo.
 Khu Bang Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khu Bang Luang.
 Bo Ngoen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bo Ngoen.
 Na Mai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Mai.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Lat Lum Kaeo